Flobergstjärn kan syfta på:
 Flobergstjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
 Flobergstjärnen, sjö i Leksands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn